В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1950 по 1959 год.

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на сайте EnglandStats.com 

1950